Дедегкаев () — осетинская фамилия. Известные носители:

 Дедегкаев, Виктор Хасанбиевич (род. 1948) — российский учёный-педагог и экономист, академик РАО (2011).